Бодро́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Бодрова.

Відомі носії 
 Бодров Денис Олександрович ( 1986) — російський хокеїст.
 Бодров Євген Олександрович ( 1988) — російський хокеїст.
 Бодров Володимир Григорович ( 1952) — український економіст, професор, науковець.
 Бодров Ігор Валерійович ( 1987) — український легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики у спринті, медаліст Універсіади-2013 в естафеті 4*100 метрів, кавалер ордена «За заслуги» 3 степеня.
 Бодров Михайло Федорович (1903—1988) — радянський дипломат.
 Бодров Сергій Володимирович ( 1948) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Бодров Сергій Сергійович (1971—2002) — російський режисер, актор, сценарист.

 Бодрова Надія Дмитрівна ( 1961) — українська легкоатлетка-бігунка з бар'єрами, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, спеціаліст вищої категорії. Рекордсменка України.